Petr Kocman může být:

 Petr Kocman (fotbalista) (1970–2009) – český fotbalista
 Petr Kocman (zpěvák) (* 1976) – český zpěvák a hráč na kytaru